Deutscher Pfadfinderbund bezeichnet
 einen 1911 gegründeten und 1933 aufgelösten Pfadfinderbund, siehe Deutscher Pfadfinderbund (1911–1933)
 einen 1945 gegründeten Pfadfinderbund, siehe Deutscher Pfadfinderbund (1945).